La Coppa del Mondo di scacchi 2021 (nome ufficiale FIDE World Cup 2021) è stato un torneo di scacchi a eliminazione diretta organizzato dalla FIDE che si è svolto a Soči, in Russia, dal 10 luglio all'8 agosto del 2021. I partecipanti sono stati 206, i migliori due guadagnavano il diritto di partecipare al Torneo dei candidati 2022, competizione che a sua volta avrebbe stabilito lo sfidante per il titolo mondiale del ciclo mondiale 2021-2023. La competizione è stata vinta dal grande maestro polacco Jan-Krzysztof Duda.

La precedente edizione è stata vinta dal grande maestro azero Teymur Rəcəbov, assente in questa edizione. I due finalisti Jan-Krzysztof Duda e Sergej Karjakin si sono qualificati ai Candidati 2022.

Il direttore arbitrale è stato l'arbitro internazionale francese Laurent Freyd, le partite si sono disputate all'interno del complesso Galaxy Entertainment And Leisure Complex del Gazprom Mountain Resort di Karasnaja Poljana. L'evento si è svolto in concomitanza con la prima edizione della Coppa del Mondo femminile, che si è tenuta nello stesso luogo.

Criteri di ammissione 
Sono qualificati alla Coppa del Mondo i seguenti profili:
Il Campione del Mondo in carica - Magnus Carlsen.
I 4 semifinalisti della Coppa del Mondo 2019 - Teymur Rəcəbov, Ding Liren, Maxime Vachier-Lagrave, Yu Yangyi.
La Campionessa del Mondo in carica - Ju Wenjun.
Il Campione del Mondo U20 del 2019 - Jevhen Štembuljak.
Qualificati dalle competizioni continentali (campionati o zonali) - 80 giocatori distribuiti nel modo seguente:
Europa: 47 giocatori.
Asia: 18.
Americhe: 11 + 9.
Africa: 4.
I migliori classificati nella classifica della media Elo nei 12 mesi del periodo luglio 2020-giugno 2021 che non sono già qualificati con gli altri criteri - 13 giocatori.
Un giocatore per ciascuna delle migliori 91 federazioni della classifica mondiale FIDE di dicembre 2020 - 91 giocatori.
Wild card del Presidente della FIDE - 4 giocatori.
Wild card dagli organizzatori - 2 giocatori.

Criteri di sostituzione 
I criteri per sostituire un avente diritto in caso di rinuncia sono i seguenti:
Per i casi 1, 3, 4, 6 i sostituti verranno pescati scorrendo la classifica del punto 6.
Nel caso di rinuncia di Ju Wenjun la migliore del ranking femminile.
Negli altri casi i giocatori verranno pescati dai loro rispettivi eventi di qualificazione.

Formula 
Ogni turno ha visto dei mini-match di due gare. Il primo turno prevede 156 giocatori, i vincitori dei match si aggiungeranno a 50 testa di serie che sono entrate nella competizione direttamente al secondo turno e non si sono incontrate tra loro. Dal secondo turno si è proseguito dai trentaduesimi di finale sino alla finale.

Tempo di gioco 
Il tempo a disposizione per ciascun giocatore è stato di 90 minuti per le prime 40 mosse, 30 minuti aggiunti dopo la 40ª, 30 secondi di incremento a mossa da mossa 1.

Spareggi 
Gli spareggi in caso di parità si sono svolti a blocchi di due. Soltanto se uno di questi blocchi non è decisivo si sarebbe passati a quello successivo:
 due partite rapid a 25 minuti, 10 secondi di incremento a mossa da mossa 1.
 due partite blitz a 10 minuti, 10 secondi di incremento a mossa da mossa 1.
 due partite blitz a 5 minuti, 3 secondi di incremento a mossa da mossa 1.
 una partita sudden death in cui il bianco ha 5 minuti e il nero 4, ma il nero vince anche con la patta. 2 secondi di incremento a mossa da mossa 61.

Patta d'accordo 
Non era possibile richiedere la patta prima di mossa 30.

Qualificazioni 
Per la prima volta le qualificazioni si sono tenute in forma ibrida (in inglese hybrid). In seguito alla Pandemia di COVID-19 la FIDE aveva varato all'inizio del 2021 un regolamento per giocare i tornei a distanza, ma in una forma chiamata "ibrida", rispetto ai classici tornei disputati online. I partecipanti di ogni federazione devono ritrovarsi in un unico luogo e vengono osservati dagli arbitri in presenza. Ogni giocatore può utilizzare una scacchiera fisica per riprodurre la partita, tuttavia essa viene disputata via internet su un server di scacchi messo a disposizione per l'evento.

Africa 
Il continente africano aveva diritto a 4 partecipanti, assegnati tutti attraverso il Campionato africano individuale di scacchi disputatosi a Lilongwe dal 17 al 28 maggio del 2021. Il torneo è stato dominato dagli egiziani che hanno occupato tutti e quattro gli slot con: Ahmed Adly, che ha totalizzato 8 punti su 9 ed è diventato campione africano 2021, Bassem Amin, stesso punteggio, ma peggiore spareggio tecnico, Adham Fawzy, 7,5 punti, Abdelrahman Hesham, 6,5 punti.

Americhe 
Nel continente che comprende le due Americhe 8 posti sono stati assegnati attraverso un torneo di qualificazione a eliminazione diretta in formato hybrid che si è tenuto dal 22 al 29 maggio del 2021. I qualificati sono stati: gli argentini Sandro Mareco, Landro Krysa, gli statunitensi Elshan Moradiabadi, Robert Hungaski, Andrew Tang, il cileno Cristóbal Henriquez Villagra, il paraguaiano Axel Bachmann e il brasiliano Krikor Mekhitarian.

Altri 11 posti spettanti alle Americhe sono stati assegnati attraverso cinque tornei zonali.
Uno degli 11 posti è stato assegnato dal torneo della zona canadese (2.2). La competizione si è svolta dal 31 maggio al 4 giugno 2021 ed è stata vinta da Evgenij Bareev.

Asia e Oceania 
Le qualificazioni per il continente asiatico (e oceanico) si sono disputate dal 21 al 29 maggio del 2021 in forma ibrida con il nome di 2021 Asian Individual Hybrid Chess Championship. La competizione è stata vinta dal grande maestro uzbeko Shamsiddin Vokhidov con 7 punti su 9. Insieme a lui si sono qualificati altri 6 giocatori: il singaporiano Tin Jingyao, l'iraniano Amin Tabatabaei, l'indonesiano Mohamad Ervan, l'uzbeko Javokhir Sindarov, il mongolo Sugar Gan-Erdene e il cinese Lu Shanglei.

Altri 10 posti sono stati assegnati attraverso i tornei zonali:
Nella zona 3.1 è stato disputato un torneo hybrid sul server di scacchi Tornelo dal 1º al 7 giugno del 2021 con sistema svizzero a 7 turni. Il torneo è stato vinto dai due iraniani Ehsan Ghaem Maghami e Aryan Gholami con 6 punti su 7, ma alla Coppa si è qualificato Ghaem Maghami per migliore spareggio tecnico.
Nella zona 3.2 è stato disputato un torneo hybrid sul server di scacchi Tornelo dal 1º al 9 giugno del 2021 con sistema svizzero a 9 turni. Ad ottenere il pass per la Coppa del Mondo è stato il grande maestro bengalese Ziaur Rahman che ha realizzato 8 punti, distanziando di mezzo punto il connazionale Enamul Hossain.
Nella zona 3.3 è stato disputato un torneo online sul server di scacchi Tornelo. La competizione era a sistema svizzero con 9 turni: ad ottenere il pass per la Coppa del Mondo sono stati i due maestri internazionali filippini Daniel Quizon e Micheal Concio che hanno realizzato rispettivamente 7 e 6,5 punti.
Nella zona 3.4 è stato disputato a Tashkent dal 6 al 15 maggio del 2021 un torneo a sistema svizzero con 9 turni, che è stato vinto dall'uzbeko Nodirbek Abdusattorov con 8 punti. Secondi a pari merito sono arrivati l'altro uzbeko Nodirbek Yakubboev e il kazako Pёtr Kostenko con 6,5 punti, ma a qualificarsi è stato il giovane gm uzbeko per miglior spareggio tecnico.
Lo zonale cinese (3.5) è stato un torneo in presenza con sistema svizzero a 9 turni che si è disputato a Shaoxing dal 23 al 31 maggio del 2021. Il torneo è stato vinto dal diciassettenne non titolato Huang Renjie che ha totalizzato 7 punti. Con lui si è qualificato alla Coppa del Mondo anche il grande maestro Bai Jinshi.
Nella zona 3.6 un torneo si è disputato in forma ibrida dal 21 al 28 marzo 2021 con un girone all'italiana di 8 partecipanti. Il torneo è stato vinto dall'australiano Temur Kuybokarov che ha battuto agli spareggi il connazionale Anton Smirnov.

Un ulteriore posto è stato assegnato a un rappresentante della Federazione scacchistica indiana, che ha organizzato un torneo online con girone all'italiana tra 17 giocatori, che è stato vinto da P. Iniyan. Il giocatore della città di Erode ha avuto la meglio su D. Gukesh, con il quale era arrivato a pari punteggio (12,5), grazie allo scontro diretto.

Europa 
Le qualificazioni per il continente europeo si sono disputate dal 24 al 30 maggio del 2021 in forma ibrida, attraverso il torneo di qualificazione si sono assegnati i 36 posti su 47 destinati alle federazioni europee. Dopo aver stabilito i qualificati alla World Cup, il torneo prevedeva una fase finale con nove turni rapid per stabilire la spartizione del montepremi. Il torneo è stato vinto dal russo Vladislav Artemiev che con 6,5 punti su 9 è arrivato davanti il grande maestro serbo Aleksandar Inđić per spareggio tecnico. In terza posizione si è classificato Pavel Ponkratov, che con 6 punti su 9 ha sopravanzato per spareggio tecnico l'armeno Haik Martirosyan.

Altri 10 posti sono stati assegnati in base alla classifica della media Elo degli ultimi 12 mesi, considerando il periodo luglio 2020-giugno 2021, tra i giocatori delle federazioni europee, tranne quelli già qualificati attraverso gli altri criteri. Ovvero Jan-Krzysztof Duda, Veselin Topalov, Dmitrij Andrejkin, Peter Svidler, Nikita Vitjugov, Michael Adams, Francisco Vallejo Pons, Daniil Dubov, Radosław Wojtaszek, David Navara.

Un altro posto è stato assegnato al vincitore del "Campionato europeo delle piccole nazioni", torneo vinto dal maestro internazionale lussemburghese Michael Wiedenkeller.

Partecipanti
Il 10 giugno del 2021 il campione del mondo Magnus Carlsen ha confermato la sua partecipazione al torneo, al quale prenderà parte per la quarta volta. L'ultima partecipazione del norvegese è stata nella Coppa del Mondo del 2017, quando venne eliminato al terzo turno dal grande maestro cinese Bu Xiangzhi. Il suo miglior piazzamento sinora era la semifinale raggiunta nel 2007 quando ancora diciassettenne venne sconfitto da Gata Kamskij, in seguito vincitore di quella edizione.

Inizialmente accreditato con la bandiera della FIDE, come dal dicembre del 2019, Alireza Firouzja ha rappresentato per la prima volta la federazione francese, dopo aver ottenuto nel mese di luglio del 2021 la cittadinanza del paese transalpino e il transfer della Federazione Internazionale.

Fra le defezioni importanti si sono registrate quelle della campionessa del mondo femminile 2020 Ju Wenjun, dello sfidante al titolo mondiale 2021 Jan Nepomnjaščij, dei top 20 della classifica mondiale FIDE Ding Liren, Teymur Rəcəbov, Wesley So, Viswanathan Anand, Richárd Rapport, Wang Hao (che ha annunciato il ritiro dagli scacchi di alto livello al torneo dei candidati 2020-2021), del già campione del mondo FIDE Veselin Topalov e di Michael Adams, finalista al Mondiale FIDE del 2004.

Gli iniziali 4 partecipanti scelti dalla Federazione Internazionale sono saliti a 12 in seguito alle defezioni dei qualificati della zona 3.5 e di alcune federazioni nazionali aventi diritto a un partecipante che non hanno comunicato la scelta di un loro tesserato. La federazione cinese non avrà rappresentanti in questa edizione della Coppa del Mondo, tranne per Yu Yangyi, qualificato alla Coppa del Mondo in quanto semifinalista della scorsa edizione. Gli iscritti hanno la categoria di grande maestro, tranne dove esplicitamente specificato, il punteggio Elo è quello della lista FIDE di giugno 2021.

{| class="wikitable sortable"
|+
!Nr.
!Nome
!Elo
!Qualificazione
|-
|1
|
|2847
|CM
|-
|2
|
|2820
|E12
|-
|3
|
|2781
|E12
|-
|4
|
|2780
|E12
|-
|5
|
|2776
|E12
|-
|6
|
|2770
|E12
|-
|7
|
|2760
|SF19
|-
|8
|
|2759
|E12
|-
|9
|
|2758
|E12
|-
|10
|
|2757
|E12
|-
|11
|
|2730
|S Jan Nepomnjaščij
|-
|12
|
|2729
|EE10
|-
|13
|
|2726
|S Wesley So
|-
|14
|
|2724
|EE10
|-
|15
|
|2724
|EE10
|-
|16
|
|2716
|QE
|-
|17
|
|2714
|EE10
|-
|18
|
|2714
|EE10
|-
|19
|
|2710
|EE10
|-
|20
|
|2709
|Z2.1
|-
|21
|
|2706
|QE
|-
|22
|
|2705
|SF19
|-
|23
|
|2704
|QE
|-
|24
|
|2703
|CA21
|-
|25
|
|2701
|S Viswanathan Anand
|-
|26
|
|2699
|S Veselin Topalov
|-
|27
|
|2699
|S Michael Adams
|-
|28
|
|2698
|S Lu Shanglei
|-
|29
|
|2697
|EE10
|-
|30
|
|2696
|QE
|-
|31
|
|2691
|Z2.1
|-
|32
|
|2688
|QE
|-
|33
|
|2687
|EE10
|-
|34
|
|2687
|S Richárd Rapport
|-
|35
|
|2684
|S Ju Wenjun
|-
|36
|
|2683
|QE
|-
|37
|
|2683
|S Ding Liren
|-
|38
|
|2682
|S Wang Hao
|-
|39
|
|2682
|FN
|-
|40
|
|2680
|FN
|-
|41
|
|2678
|FN
|-
|42
|
|2675
|S Teymur Rəcəbov
|-
|43
|
|2673
|QE
|-
|44
|
|2673
|FN
|-
|45
|
|2670
|FN
|-
|46
|
|2669
|FN
|-
|47
|
|2667
|QE
|-
|48
|
|2666
|S Jevhen Štembuljak
|-
|49
|
|2665
|WF
|-
|50
|
|2662
|FN
|-
|51
|
|2661
|QE
|-
|52
|
|2660
|FN
|-
|53
|
|2660
|Z2.1
|-
|54
|
|2656
|QE
|-
|55
|
|2654
|QE
|-
|56
|
|2653
|FN
|-
|57
|
|2652
|Z2.4
|-
|58
|
|2649
|Z2.1
|-
|59
|
|2648
|QE
|-
|60
|
|2645
|FN
|-
|61
|
|2641
|Z3.7
|-
|62
|
|2640
|WF
|-
|63
|
|2639
|QE
|-
|64
|
|2639
|FN
|-
|65
|
|2638
|Z2.2
|-
|66
|
|2637
|FN
|-
|67
| Vladislav Kovalëv ()
|2637
|WF
|-
|68
|
|2634
|Z3.4
|-
|69
|
|2630
|FN
|-
|70
|
|2630
|QE
|-
|71
|
|2629
|WF
|-
|72
|
|2629
|QAM
|-
|73
|
|2627
|QE
|-
|74
|
|2627
|QE
|-
|75
|
|2625
|CA21
|-
|76
|
|2624
|FN
|-
|77
|
|2622
|Z2.5
|-
|78
|
|2620
|FN
|-
|79
|
|2620
|WF
|-
|80
|
|2618
|QE
|-
|81
|
|2617
|FN
|-
|82
|
|2615
|FN
|-
|83
|
|2614
|S Viktor Láznička
|-
|84
|
|2614
|WF
|-
|85
|
|2614
|FN
|-
|86
|
|2613
|QAS
|-
|87
|
|2609
|QE
|-
|88
|
|2608
|QE
|-
|89
|
|2608
|FN
|-
|90
|
|2608
|WF
|-
|91
|
|2607
|QE
|-
|92
|
|2606
|QAM
|-
|93
|
|2606
|Z2.1
|-
|94
|
|2606
|FN
|-
|95
|
|2606
|FN
|-
|96
|
|2605
|QE
|-
|97
|
|2603
|QE
|-
|98
|
|2603
|FN
|-
|99
|
|2599
|QAM
|-
|100
|
|2598
|Z3.4
|-
|101
|
|2594
|FN
|-
|102
|
|2592
|QE
|-
|103
|
|2591
|FN
|-
|104
|
|2591
|QE
|-
|105
|
|2590
|QE
|-
|106
|
|2589
|FN
|-
|107
|
|2586
|WF
|-
|108
|
|2581
|FN
|-
|109
|
|2581
|FN
|-
|110
|
|2581
|FN
|-
|111
|
|2579
|FN
|-
|112
|
|2578
|WF
|-
|113
|
|2577
|QE
|-
|114
|
|2573
|Z2.3
|-
|115
|
|2569
|FN
|-
|116
|
|2569
|QE
|-
|117
|
|2568
|FN
|-
|118
|
|2565
|FN
|-
|119
|
|2564
|FN
|-
|120
|
|2564
|QE
|-
|121
|
|2558
|QAS
|-
|122
|
|2556
|FN
|-
|123
|
|2555
|QAM
|-
|124
|
|2554
|QAM
|-
|125
|
|2554
|Z2.5
|-
|126
|
|2553
|QE
|-
|127
|
|2552
|FN
|-
|128
|
|2550
|FN
|-
|129
|
|2548
|FN
|-
|130
|
|2548
|QE
|-
|131
|
|2547
|Z3.1
|-
|132
|
|2546
|FN
|-
|133
|
|2542
|QE
|-
|134
|
|2542
|FN
|-
|135
|
|2540
|FN
|-
|136
|
|2539
|S Michael Wiedenkeller
|-
|137
|
|2538
|QAM
|-
|138
|
|2534
|FN
|-
|139
|
|2530
|QAS
|-
|140
|
|2527
|QAM
|-
|141
| 
|2527
|FN
|-
|142
|
|2523
|WF
|-
|143
|
|2522
|Z2.4
|-
|144
|
|2518
|QE
|-
|145
| 
|2514
|QE
|-
|146
|
|2514
|QAM
|-
|147
|
|2514
|FN
|-
|148
| 
|2508
|FN
|-
|149
|
|2506
|IND
|-
|150
|
|2506
|FN
|-
|151
|
|2504
|FN
|-
|152
| 
|2502
|FN
|-
|153
|
|2498
|FN
|-
|154
| 
|2493
|FN
|-
|155
|
|2490
|Z2.3
|-
|156
|
|2488
|FN
|-
|157
|
|2487
|FN
|-
|158
| 
|2486
|QAS
|-
|159
|
|2485
|CA21
|-
|160
|
|2485
|FN
|-
|161
| 
|2485
|WF
|-
|162
|
|2484
|FN
|-
|163
| 
|2482
|QAS
|-
|164
| 
|2480
|FN
|-
|165
|
|2478
|FN
|-
|166
| 
|2469
|FN
|-
|167
| 
|2462
|FN
|-
|168
| 
|2460
|WO
|-
|169
|
|2440
|FN
|-
|170
| 
|2438
|FN
|-
|171
| 
|2435
|FN
|-
|172
|
|2434
|Z3.2
|-
|173
| 
|2430
|FN
|-
|174
| 
|2425
|FN
|-
|175
|
|2420
|FN
|-
|176
| 
|2419
|QAS
|-
|177
| 
|2417
|FN
|-
|178
| 
|2411
|FN
|-
|179
| 
|2409
|FN
|-
|180
|
|2404
|FN
|-
|181
| 
|2403
|FN
|-
|182
|
|2397
|CA21
|-
|183
|
|2396
|FN
|-
|184
| 
|2390
|FN
|-
|185
| 
|2382
|FN
|-
|186
| 
|2379
|FN
|-
|187
| 
|2367
|FN
|-
|188
| 
|2365
|FN
|-
|189
| 
|2356
|QAS
|-
|190
| 
|2352
|FN
|-
|191
| 
|2340
|FN
|-
|192
| 
|2319
|Z3.3
|-
|193
|
|2313
|FN
|-
|194
| 
|2307
|FN
|-
|195
| 
|2302
|FN
|-
|196
| 
|2297
|Z3.3
|-
|197
| 
|2286
|FN
|-
|198
| 
|2281
|FN
|-
|199
| 
|2281
|FN
|-
|200
| 
|2244
|FN
|-
|201
| 
|2205
|FN
|-
|202
| 
|2203
|FN
|-
|203
| 
|2193
|FN
|-
|204
| 
|2155
|FN
|-
|205
| 
|2103
|WF
|-
|206
| 
|1998
|S Temur Kuybokarov
|}

Legenda
 CA21: Campionato africano 2021.
 CM: Campione del Mondo 2018.
 E12: Migliori 13 della classifica della media Elo degli ultimi 12 mesi (luglio 2020-giugno 2021).
 EE10: Migliori 10 europei della classifica della media Elo degli ultimi 12 mesi precedenti il torneo.
 FN: Federazioni nazionali.
 IND: Torneo di qualificazione indiano.
 QAM: Torneo di qualificazione del continente americano.
 QAS: Torneo di qualificazione del continente asiatico e oceanico.
 QE: Torneo di qualificazione del continente europeo.
 S: Sostituzione di giocatore avente diritto che ha rinunciato.
 SF19: Semifinalisti Coppa del Mondo 2019.
 WF: Wild card del Presidente della FIDE.
 WO: Wild card degli organizzatori.
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.7: Tornei zonali.

Defezioni
{| class="wikitable sortable"
|+
!Nr.
!Nome
!Elo
!Qualificazione
!Note
|-
|1
|
|2799
|SF19
|
|-
|2
|
|2792
|E12
|Già qualificato al torneo dei candidati 2022
|-
|3
|
|2770
|E12
|
|-
|4
|
|2765
|SF19
|Già qualificato al torneo dei candidati 2022
|-
|5
|
|2763
|E12
|
|-
|6
|
|2753
|E12
|
|-
|7
|
|2744
|E12
|Ritirato dall'agonismo
|-
|8
|
|2735
|EE10
|
|-
|9
|
|2716
|EE10
|
|-
|10
|
|2647
|QE
|
|-
|11
|
|2620
|CJ19
|
|-
|12
|
|2615
|QAS
|
|-
|13
|
|2604
|Z3.5
|
|-
|14
|
|2560
|CMF
|
|-
|15
|
|2549
|Z3.6
|
|-
|16
| 
|2549
|Z1.10
|
|-
|17
| 
|2422
|Z3.5
|
|}

Legenda
 CJ19: Campione Juniores (U20) 2019.
 CM: Campione del mondo.
 CMF: Campionessa del mondo femminile.
 E12: Migliori 13 della classifica della media Elo degli ultimi 12 mesi (luglio 2020-giugno 2021).
 EE10: Migliori 10 europei della classifica della media Elo degli ultimi 12 mesi precedenti il torneo.
 QAS: Torneo di qualificazione del continente asiatico e oceanico.
 QE: Torneo di qualificazione del continente europeo.
 SF19: Semifinalisti Coppa del Mondo 2019.
 Z1.10, Z3.5, Z3.6: Tornei zonali.

Avvenimenti
La Coppa del mondo affrontò tre casi di COVID-19: al primo turno il maestro internazionale indonesiano Mohamad Ervan fu costretto a dare forfait per la positività al virus; al secondo turno il grande maestro indonesiano Susanto Megaranto dovette rinunciare al primo round con Fabiano Caruana (e quindi al match), nonostante i due giocatori avessero già svolto le prime 15 mosse, mentre Lewon Aronyan pur non avendo riscontrato positività nei giorni precedenti al match, rinunciò al suo incontro a causa di alcuni sintomi influenzali come la febbre.

Il campione del mondo in carica Magnus Carlsen fu sconfitto in semifinale dal giovane grande maestro polacco Jan-Krzysztof Duda, che nella finalissima ebbe la meglio anche sul già sfidante al titolo mondiale Sergej Karjakin.

Tabellone

1º-4º turno, sezione 1

1º-4º turno, sezione 2

1º-4º turno, sezione 3

1º-4º turno, sezione 4

1º-4º turno, sezione 5

1º-4º turno, sezione 6

1º-4º turno, sezione 7

1º-4º turno, sezione 8

1º-4º turno, sezione 9

1º-4º turno, sezione 10

1º-4º turno, sezione 11

1º-4º turno, sezione 12

1º-4º turno, sezione 13

1º-4º turno, sezione 14

1º-4º turno, sezione 15

1º-4º turno, sezione 16

Tabellone finale

Note
Esplicative

Riferimenti

Collegamenti esterni 
 

 2021
Scacchi nel 2021
Scacchi in Russia
Competizioni sportive a Soči